Дикарбид самария — бинарное неорганическое соединение металла самария и углерода с формулой SmC, жёлтые кристаллы, реагирует с водой.

Получение 
 Нагревание в атмосфере водорода самария с углеродом в электрической печи:

Физические свойства 
Дикарбид самария образует жёлтые кристаллы 
,
структура типа карбида кальция.

В соединении при температуре 1170°С происходит фазовый переход.

Примечания

Литература 
 
 
 
 

самария